Berwick est un nom propre anglais qui peut désigner :

Toponyme 

 Berwick-upon-Tweed, une ville d'Angleterre au Royaume-Uni ;
 Berwick, un quartier de la Ville de Casey en Australie, dans le Victoria ;
 Berwick (Nouvelle-Écosse), une ville du Canada, en Nouvelle-Écosse ;
 Berwick, une ville des États-Unis, dans l'État de Louisiane ;
 Berwick, une ville des États-Unis, dans l'État du Maine ;
 North Berwick, une ville du Royaume-Uni, en Écosse ;
 Berwick, circonscription du Parlement d'Écosse ;
 Redoute de Berwick ;
 Berwick, un borough en Pennsylvanie ;
 , un village d'Angleterre ;
 Berwick : localité dans le District de Clutha, dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 .

Personnalités portant ce patronyme 
 James Berwick
 Jacques Fitz-James (1670-1734), duc de Berwick, militaire français, fait maréchal de Berwick en 1706

Autres 
 Prix Berwick
 HMS Berwick
 Régiment de Berwick, un régiment d'infanterie irlandais passés au service du Royaume de France sous le règne de Louis XIV